«April Skies» — це сьомий студійний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 2005 року.

Трек-лист 
 «Over and Done» — 5:12
 «Slowly Comes My Night» — 4:24
 «Secret Hideaway» — 4:19
 «Supermarket (My Angel)» — 5:23
 «Midnight Sun» — 4:25
 «Satellite» — 4:43
 «Take a Chance» — 4:53
 «Heart Made to Be Mine» — 4:01
 «Vivre» — 5:39
 «When You Lose» — 3:52
 «Through the Hall» — 6:09
 «Dialectic» — 4:34
 «Falling» (bonus track, only on ltd. Edition)

 Artwork By [Photos & Visuals] — Joerg Grosse Geldermann
 Cello — B. Deutung
 Guitar — Robert Wilcocks
 Keyboards — Ernst Horn
 Mastered By — Christoph Stickel
 Producer — Ernst Horn
 Recorded By — Ernst Horn
 Recorded By [Additional Recordings] — Bodo Kommnick
 Violin, Backing Vocals — Ivee Leon, Sharifa
 Vocals — Alexander Veljanov

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв